Албрехт I (Albrecht I) може да се отнася за:

 Албрехт I, крал на Германия (1298 – 1308) и херцог на Австрия (1282 – 1308)
 Албрехт I Баварски, херцог (1347 – 1404)
 Албрехт I фон Бранденбург Мечката, маркграф (1134–1170)
 Албрехт I (Майсен), маркграф (1190–1195)
 Албрехт I фон Брауншвайг, херцог на Брауншвайг-Люнебург (1236–1279)

Вижте също 
 Албрехт